Jannes steht für:

 eine biblische Person, siehe Jannes und Jambres
 Elly Jannes (1907–2006), schwedische Schriftstellerin und Journalistin
 Kim-Anne Jannes (* 1971), Schweizer Medium und Autorin
 eine niederdeutsche Kurzform von Johannes

Siehe auch:
 Janes